Globoki potok je lahko ime vodotokov v Sloveniji:
Globoki potok, pritok reke Gradaščice
Globoki potok, pritok reke Rižane
Globoki potok, potok v Karavankah, pritok Završnice
Globoki potok, potok v Karavankah, pritok Blatnice